Гі́льберт () — чоловіче ім'я, прізвище і, згодом, назва населених пунктів. Походить від германських слів gisel «обітниця» або «благородна юність» та beraht «яскравий» або «знаменитий».

В різних транскрипціях можливі варіанти Гілберт, Ґільберт, Джилберт тощо. Як французьке ім'я пишеться Жильбе́р.

Персоналії 
 Давид Гільберт (; 1862—1943) — німецький математик. У 1910—1920-х роках (після смерті Анрі Пуанкаре) був визнаним світовим лідером математиків.

Див. також 
 Ґілберт (прізвище)
 Ґілберт (ім'я)

Топонім

Гілберт — місто, штат Аризона
 Гілберт — місто, штат Арканзас
 Гілберт — місто, штат Айова
 Гілберт — місто, штат Міннесота
 Гілберт — місто, штат Південна Кароліна
 Гілберт — місто, штат Західна Вірджинія
 Гілберт — селище, штат Луїзіана

Інше 

 Гільберт — одиниця магніторушійної сили й різниці магнітних потенціалів у системі одиниць СГС. Названа на честь англійського фізика Вільяма Гільберта
 12022 Гільберт (12022 Hilbert) — астероїд головного поясу, відкритий 15 грудня 1996 року.
 Ураган Ґілберт () — дуже сильний ураган кабовердійського типу, що сформувався у 1988 році та наніс величезних руйнувань у багатьох країнах Вест-Індії та узбережжя Мексиканської затоки.

Також 
 Жильбер
 Острови Гілберта